Boschilow ist der Familienname folgender Personen:

 Dobri Boschilow (1884–1945), bulgarischer Politiker und Ministerpräsident
 Georgi Boschilow (* 1987), bulgarischer Fußballspieler
 Petar Boschilow (* 1963), bulgarischer Kanute
 Wasil Boschilow (* 1967), bulgarischer Biathlet